{| class="noprint" style="background: none; width: 100%;"
|Este  é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia [ expandindo-o].

Uma lista incompleta de filmes produzidos no Brasil ordenados por ano na década de 1940. Também ver Cinema do Brasil.

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949